Винецкий (, ) — это фамилия:
  (н/д—1940) — польский спортсмен.
 Винецкий, Ян Борисович (1912—1987) — советский татарский писатель.

  (1901—1965) — советский украинский архитектор.

См. также